LVL est une abréviation, qui signifie :
 level, en anglais, qui signifie « niveau », ce mot est utilisé dans le domaine du jeu vidéo
 laminated veneer lumber, nom anglais des poutres de placages de bois lamellées

LVL est un code, qui signifie :
 lats, la monnaie de la Lettonie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies), remplacée par l'euro depuis le 
 Lawrenceville Municipal Airport, aéroport de Lawrenceville dans l’État de Virginie (États-Unis), selon le code AITA des aéroports ;
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Lawrenceville a pour code OACI : KLVL

Abréviation
Code